Die European Indoors 1988 waren ein Tennisturnier der Damen in Zürich. Das Teppichplatzturnier war Teil der WTA Tour 1988 und fand vom 17. bis 23. Oktober 1988 statt. Austragungsort war die Saalsporthalle.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1988
Tennisturnier in Zürich